Православный крест — название христианского креста, который используется в Православной церкви. Существует несколько крестов, которые могут называться православными:
 Русский православный крест
 Греческий крест
 Сербский крест
 Коптский крест